Михаил Христов Михайлов е български актьор.

Биография 
Роден е в Кюстендил на 6 септември 1921 г. Учи история на изкуствата през 1946 г. в Берлин, Германия и Виена, Австрия.

През 1944 г. играе в експерименталния театър на Стефан Сърчаджиев. Бил е артист в Столичния общински театър (1946–1948), Драматичния театър в Перник (1949–1961), и в Софийските „Народен театър за младежта“ (1962–1968), Военния театър (1973) и театър „Сълза и смях“.

Ръководител на художествен ансамбъл в София (1948–1949).

Секретар на секция „Актьори“ към Съюза на българските филмови дейци (1972). Член на СБФД и САБ.

Умира на 4 януари 1996 г. в София.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен (1971).
 Втора награда за мъжка роля на за спектакъла „Кристали“ на национален преглед на българската драма и театър (1974).
 Награда за мъжка роля за спектакъла „Буря в събота след обяд“.
 Награда за мъжка роля (за тази на Полковника) във филма Крадецът на праскови.

Театрални роли 
 „Както ви се харесва“ (Уилям Шекспир)
 „Нора“ (Хенрик Ибсен)
 „Майстори“ (Рачо Стоянов)
 „В полите на Витоша“ (Пейо Яворов)
 „Буря в събота след обяд“
 „Кристали“
 „Паганини на тромпет“ (1969) (Никола Русев)
 „История на едно покушение“ (1966)

Като актьор постановчик:
 „Самотна лодка се белее“ в Толбухин
 „Майстори“ в Кюстендил
 „Червената шапчица“ (куклена постановка)

Телевизионен театър 
 „Среща в Рим“ (1982) (Камен Зидаров)
 „Истината! Само истината!“ (1980) (Даниел Ал)
 „Тузлушка история“ (1980) (Кольо Георгиев)
 „Фантазия за Веласкес“ (1980) (Антонио Буеро Вайехо) 2 ч.
 „Сбогом на оръжията“ (Ърнест Хемингуей), 2 ч.
 „Фор джентълмен или Смърт в розово“ (1978)
 „Като лъв“ (Рустам Ибрахимбеков) (1978)
 „Дона Росита“ (Федерико Гарсия Лорка) – чичото
 „Каин магьосникът“ (1977) (Камен Зидаров)
 „История на бъдещето“ (1972), 2 серии
 „Крепостта на безсмъртните“ (1975) (Светослав Славчев)
 „Разминаване“ (1970) (Камен Калчев)
 „Вампир“ (1970) (Антон Страшимиров)
 „Нощен гост“ (1968) (Павел Вежинов)
 „Тънка нишка“ (1967) (Андрей Яковлев и Яков Наумов), 2 части
 „Операция Вега“ (1967) (Фридрих Дюренмат)
 „Всекиму заслуженото“ (1966) (Самуел Альошин)
 „Кристалната пантофка“ (1965) (Тамара Габе)
 „Меденото копче“ (1965) (Лев Овалов)
 „Малко преди 12 часа“
 „12 разгневени мъже“ (Реджиналд Роус)

Филмография

Външни препратки 
 
 Михаил Михайлов в КиноПоиск
 Михаил Михайлов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Кюстендил
Починали в София